(en abrégé ), provisoirement désigné , est un système binaire de naines brunes, situé à une distance de  de la Terre, dans la constellation australe des Voiles.

Caractéristiques 

L'objet primaire,  (généralement désigné simplement ), est une naine brune de type spectral , d'une masse de  et d'une température de .

Le compagnon, , est une naine brune de type spectral , d'une masse de  solaire et d'une température de .

Le rapport de masse des deux objets est estimé à .

Le système a une période orbitale de  terrestres. Son âge est estimé entre 80 et  d'années. C'est un jeune objet du voisinage solaire, mais il ne semble appartenir à aucune jeune association d'objets ni à aucun groupe mouvant.

Historique 
DENIS J082303.1-491201 a été découverte par Ngoc Phan-Bao  dans la base de données du  (DENIS) [« Sondage, dans l'infrarouge proche, du ciel profond de l'hémisphère austral »].

Détectée en 2006,  est considérée par la base de données  comme la première et, à ce jour ( juin 2015), l'unique exoplanète confirmée découverte par la méthode dite astrométrique.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

DE0823-49 (a) 
 
 
  ,  et WISE J082302.97-491201.1 sur la base de catalogues VizieR du Centre de données astronomiques de Strasbourg

DE0823-49 b 
 
 

Constellation des Voiles
Système binaire
Naine brune
Objet du catalogue DENIS
Objet du catalogue 2MASS